Jouvencel, du latin populaire , est un mot qui désigne un jeune homme ; c'est une variante de « jouvenceau ». C'est devenu aussi un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

Patronyme 
 

 La famille de Jouvencel, , d'origine lyonnaise.
 Blaise de Jouvencel (1762-1840), maire de Versailles, député.
 Ferdinand de Jouvencel (1804-1873), député, président du Conseil d'État.
 Paul de Jouvencel (1817-1897), naturaliste, député.

Homonymie de patronyme